Ogräsbinkor (Conyza) är ett släkte av korgblommiga växter. Ogräsbinkor ingår i familjen korgblommiga växter.

Dottertaxa till Ogräsbinkor, i alfabetisk ordning 

 Conyza abyssinica
 Conyza adenocarpa
 Conyza ageratoides
 Conyza agnewii
 Conyza agrostophylla
 Conyza alluaudii
 Conyza amboinica
 Conyza andina
 Conyza andringitrana
 Conyza androrangensis
 Conyza angustifolia
 Conyza arabidifolia
 Conyza arenosa
 Conyza atrixioides
 Conyza attenuata
 Conyza auriculifera
 Conyza bakeri
 Conyza bampsiana
 Conyza baumii
 Conyza blinii
 Conyza boelckei
 Conyza boranensis
 Conyza burkartii
 Conyza burmeana
 Conyza bustillosiana
 Conyza capillipes
 Conyza cardaminifolia
 Conyza catharinensis
 Conyza chionea
 Conyza clarenceana
 Conyza collina
 Conyza copiapina
 Conyza cordata
 Conyza coronopifolia
 Conyza dentonae
 Conyza depilis
 Conyza deserticola
 Conyza edelbergii
 Conyza eucoma
 Conyza fastigiata
 Conyza feae
 Conyza flabellata
 Conyza foliosa
 Conyza fruticulosa
 Conyza gallianii
 Conyza garnieri
 Conyza gayana
 Conyza gigantea
 Conyza glabrata
 Conyza glabrescens
 Conyza glandulitecta
 Conyza gonania
 Conyza grahamii
 Conyza hirtella
 Conyza hochstetteri
 Conyza hypoleuca
 Conyza incana
 Conyza japonica
 Conyza kahuzica
 Conyza laevigata
 Conyza larrainiana
 Conyza lasseriana
 Conyza lateralis
 Conyza leucantha
 Conyza lignescens
 Conyza limosa
 Conyza longipedunculata
 Conyza lorentzii
 Conyza loueirii
 Conyza macrophylla
 Conyza magnimontana
 Conyza mandrarensis
 Conyza maxima
 Conyza megensis
 Conyza messeri
 Conyza microcephala
 Conyza mima
 Conyza minutiflora
 Conyza mixta
 Conyza modesta
 Conyza molleri
 Conyza monorchis
 Conyza montigena
 Conyza muliensis
 Conyza myriocephala
 Conyza nana
 Conyza neglecta
 Conyza nemoralis
 Conyza neocandolleana
 Conyza newii
 Conyza obscura
 Conyza oligantha
 Conyza pallidiflora
 Conyza pampeana
 Conyza pannosa
 Conyza pectinata
 Conyza pencana
 Conyza perennis
 Conyza perijaensis
 Conyza perrieri
 Conyza pinnata
 Conyza pinnatifida
 Conyza podocephala
 Conyza popayanensis
 Conyza principis
 Conyza procumbens
 Conyza prolialba
 Conyza pterocaulon
 Conyza pulsatilloides
 Conyza pusilla
 Conyza pycnophylla
 Conyza pyrrhopappa
 Conyza ramosissima
 Conyza reitziana
 Conyza retirensis
 Conyza ruderalis
 Conyza rufa
 Conyza ruwenzoriensis
 Conyza saltensis
 Conyza sarmentosa
 Conyza scabrida
 Conyza schimperi
 Conyza schlechtendalii
 Conyza semipinnatifida
 Conyza sennii
 Conyza serrana
 Conyza setulosa
 Conyza spiciformis
 Conyza spiculosa
 Conyza spinellosa
 Conyza spinosa
 Conyza stenophylla
 Conyza steudelii
 Conyza subscaposa
 Conyza subspicata
 Conyza suffruticosa
 Conyza sumatrensis
 Conyza tenera
 Conyza thermarum
 Conyza thesiifolia
 Conyza tigrensis
 Conyza trihecatactis
 Conyza tunariensis
 Conyza uliginosa
 Conyza ulmifolia
 Conyza urticifolia
 Conyza valdiviana
 Conyza varia
 Conyza variegata
 Conyza welwitschii
 Conyza vernonioides
 Conyza viguieri
 Conyza viscida

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter